Osoby:
 Neidhart von Reuental – niemiecki poeta

Zobacz też:
 Reuenthal